FC Dnipro er en fodboldklub hjemmehørende i den ukrainske by Dnipro, der ligger ved floden Dnepr. Klubbens gyldne periode var i slutningen af sovjettiden, hvor det blev til to mesterskaber i 1983 og 1988, samt en pokaltitel i 1989. I den ukrainske liga er det endnu ikke blevet til nogen titel. En andenplads i ligaen i 1993 er det nærmeste. Tre gange er pokalfinalen tabt.

Titler 
 Ukrainske mesterskaber (0): 
 Ukrainske pokalturnering (0):

Europæisk deltagelse 

Fodboldklubber i Ukraine
Etableret i 1918
Dnipro